Ме́єр або Ме́йер чи Ме́йєр (, ) — поширене прізвище німецького походження.

Відомі носії:
 Александр Меєр (;  1983) — німецький футболіст.
 Артур Меєр (; 1850—1922) — німецький ботанік, клітинний біолог та фахівець із фармакогнозії.
 Бертран Меєр (;  1950) — французький вчений у галузі інформатики.
 Брекін Меєр (;  1974) — американський актор.
 Віктор Меєр (; 1848—1897) — німецький хімік.
 Діна Меєр (;  1968) — американська кіно- і телеактриса.
 Едуард Меєр (;  1928) — німецький історик-дослідник, єгиптолог.
 Едвард Меєр (; 1855—1930) — американський воєначальник, генерал армії США (1979), 29-й начальник штабу армії США (1979—1983).
 Елана Меєр (;  1966) — південноафриканська легкоатлетка, срібна призерка Олімпійських ігор у 1992 році.
 Ерхард Мейер (;  1939) — австрійський політик.
 Жорж Мейєр (; 1886—1967) — французький кінооператор, один з піонерів кінематографа.
 Йозеф Меєр (; 1796—1856) — німецький публіцист, видавець.
 Карл Антонович фон Меєр (; 1795—1855) — російський ботанік.
 Кевін Мейер (;  1956) — американський політик-республіканець.
 Курт Меєр (; 1910—1961) — німецький воєначальник часів Третього Рейху.
 Моріс Меєр (; 1892—1971) — французький футболіст, захисник. Триразовий володар Кубка Франції.
 Леопольд де Мейєр (; 1816—1883) — австрійський піаніст.
 Отто Меєр (; 1912—1944) — німецький офіцер Ваффен-СС, Оберштурмбаннфюрер СС, кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з Дубовим листям.
 Річард Меєр (;  1934) — американський архітектор, прихильник раціоналістичної архітектури.
 Сід Меєр (;  1954) — американський розробник комп'ютерних ігор.
 Фріц Меєр (; 1916—1941) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.

Інше 
 2863 Бен Мейєр (2863 Ben Mayer) — астероїд головного поясу, відкритий 30 серпня 1981 року.

Див. також 
 Маєр

Німецькі прізвища